Скворчи́ха:

 Скворчиха — село в Ишимбайском районе Башкортостана
 Скворчиха — озеро в Мазановском районе Амурской области
 Скворчиха — самка скворца